Juan Jiménez Mayor (1964-), un homme politique péruvien
 Juan Jiménez Tortosa (1958-), un homme politique espagnol
 Juan Ramón Jiménez (1881-1958), un poète espagnol
 Juanmi Jiménez surnom de Juan Miguel Jiménez López (1993-), un footballeur international espagnol

Voir aussi 
 Juan Giménez (1943-), un dessinateur de bande dessinée argentin